Tietgenfonden har et almennyttigt og samfundsgavnligt formål, herunder at fremme dansk erhvervsliv. Fonden uddeler ca. 20 mio. kr. årligt til almennyttige projekter, der fremmer virkelyst og vækst.

I strategiperioden 2020-2022 har fonden fokus på at støtte initiativer, der fremmer attraktionsværdien af erhvervsuddannelserne ved:

 At stimulere interessen for og øge kendskabet til erhvervsuddannelserne hos unge, der forlader 9. eller 10. klasse og skal vælge en erhvervsuddannelse
 At styrke den faglige stolthed og genskabe respekten for det gode håndværk i den brede befolkning og for elever på erhvervsskoler samt forældre.

Tietgenfonden har indgået en administrationsaftale med Nordea-fonden, der varetager alle administrative opgaver.

Tietgenfondens bestyrelse består af otte medlemmer, der har ansvaret for strategi og forvaltning af midler i overensstemmelse med fondens formål og langsigtede interesser.

Tietgenfonden ejer ca. 0,2 pct. (september 2021) af aktiekapitalen i Nordea Bank Abp.